Roger Wolcott kan syfta på:

Roger Wolcott (Connecticut), guvernör i Kolonin Connecticut
Roger Wolcott (Massachusetts), guvernör i Massachusetts